Harry Whittington ist der Name folgender Personen:

* Harry Whittington (Schriftsteller) (1915–1990), US-amerikanischer Autor von Kriminalromanen
 Harry Blackmore Whittington (1916–2010), britischer Paläontologe